Mimas (mythologie), een reus uit de Griekse mythologie
Mimas (maan), een maan van Saturnus
Mimas (geslacht), een geslacht van pijlstaartvlinders